Nom de quatre patriarques de Constantinoble:
Pau I de Constantinoble 337-339, 341 o 342 a 342 i 346-351
 Pau II de Constantinoble 642-653.
Pau III de Constantinoble 687-693
 Pau IV de Constantinoble 780-784.